Andreas Beck (tennista), jugador de tennis alemany.
 Andreas Beck (futbolista), jugador de futbol alemany.